Ludvík Dítě může odkazovat k více historickým osobám:

Ludvík IV. Dítě – východofranský král
Ludvík Jagellonský – český a uherský král